Place de la Victoire (frz. für „Platz des Sieges“) steht für:
 Place de la Victoire (Bordeaux), Bordeaux, Frankreich
 Place de la Victoire (Clermont-Ferrand), Clermont-Ferrand, Frankreich
 Place de la Victoire (Pointe-à-Pitre), Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Siehe auch:
 Piața Victoriei
 Siegesplatz